Regent je lahko:
 Regent, vladarjev namestnik
 Regent, priimek več znanih ljudi